Соревнования среди мужчин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 6 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 12:30 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 70 спортсменов из 33 государств.

Действующим чемпионом мира в супергиганте являлся канадский горнолыжник Эрик Гэй.

Золото выиграл 29-летний итальянец Доминик Парис, на счету которого ранее было серебро чемпионата мира 2013 года в скоростном спуске. Парис считался специалистом скоростного спуска, за всю карьеру он выиграл всего два этапа Кубка мира в супергиганте, тогда как в скоростном спуске на его счету было 10 побед. Для Италии это золото стало третьим в истории в мужском супергиганте, ранее первыми становились Патрик Штаудахер в 2007 году и Кристоф Иннерхофер в 2011 году.

Серебро поделили француз Жоан Кларе и австриец Винцент Крихмайр, для которых эти медали стали первыми на чемпионатах мира. Кларе в возрасте 38 лет и 29 дней стал самым возрастным призёром чемпионата мира по горнолыжному спорту за всю историю.

Трасса 
 Старт — 1033 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 637 м;
 Длина трассы — 2172 м;
 Уклон — 39,3%.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт лист
 Финишный протокол

Супергигант